Мастерс 2010 (, также известен как Pokerstars.com Masters 2010 — по названию спонсора) — профессиональный нерейтинговый снукерный турнир, который проходил с 10 по 17 января 2010 года на «Арене Уэмбли», Лондон (Англия). Чемпионом стал Марк Селби, обыгравший в финале предыдущего победителя, Ронни О'Салливана, со счётом 10:9. Это его вторая победа в трёх подряд финалах.

Призовой фонд 

 Призовой фонд в этом году составил £ 486 000.
 Победитель — £ 150 000.
 Финалист — £ 75 000.
 Максимальный брейк — £ 25 000.
 Высший брейк — £ 10 000.

Результаты

Уайлд-кард раунд 

В предварительном раунде сыграли 15-й и 16-й номера рейтинга и обладатели уайлд-кард: Рори Маклауд, как победитель квалификации, и Джимми Уайт, получивший специальное приглашение от организаторов турнира.

 Марк Кинг 6:2 Джимми Уайт: 62-27, 58(56)-62, 72(64)-15, 68(56)-46, 27-65, 64(56)-16, 101(85)-29, 71-41
 Марк Уильямс 6:2 Рори Маклауд: 66-21, 55-66, 71(56)-40, 57-61, 102(64)-14, 58-55, ? , ?

Плей-офф

Статистика матчей 

 1-й раунд

 Марк Селби 6 : 1 Дин Цзюньхуэй: 59-16, 66(60)-42, 69-1, 97(54)-4, 94(64)-26, 58(53)-60, 75-48
 Питер Эбдон 6 : 2 Марко Фу: 81-1, 83(59)-18, 49-60, 52-60, 23-82(66), 21-71(63), 29-66, 0-93(93)
 Шон Мёрфи 6 : 4 Стивен Хендри: 78(59)-50, 0-114, 4-79(79), 73(61)-6, 66-25, 81(81)-0, 0-104, 106-0, 43-70, 62-41
 Стивен Магуайр 6 : 3 Марк Кинг: 55-63, 17-97(78), 63-18, 121-9, 54-66(51), 59-56, 78(78)-37, 92(87)-5, 93(82)-22
 Ронни О'Салливан 6 : 4 Нил Робертсон: 1-78(65), 0-102(101), 68(63)-74, 114-3, 70(57)-36, 87(87)-0, 79-19, 0-140, 106-14, 80(76)-8
 Алистер Картер 3 : 6 Марк Уильямс: 0-98(98), 125(99)-0, 72(71)-8, 0-102, 3-66, 98(98)-0, 21-63, 9-64, 22-46
 Джон Хиггинс 3 : 6 Марк Аллен: 71-53, 0-77(69), 0-73, 16-73, 70-46, 6-124(51,73), 87(63)-47, 1-69(69), 0-108(57)
 Райан Дэй 6 : 0 Джо Перри: 82(52)-24, 74(67)-16, 68(66)-29, 74(53)-27, 74-6, 81-45

 1/4 финала

 Ронни О'Салливан 6 : 3 Питер Эбдон: 92(92)-34, 76(53)-19, 95(74)-0, 97(55)-22, 37-70, 62(54)-73, 97-12, 1-65, 106-32
 Марк Уильямс 6 : 4 Шон Мёрфи: 43-85(57), 76(76)-42, 109(53,56)-8, 75(71)-14, 86(62)-16, 0-100, 68-42, 38-93(57), 0-103(97), 71(63)-32
 Стивен Магуайр 6 : 1 Райан Дэй: 72(50)-25, 20-65, 83(55)-37, 67-66, 98-26, 62(62)-53, 76(61)-46
 Марк Селби 6 : 5 Марк Аллен: 51-43, 68(67)-18, 139(93)-0, 1-120(114), 1-82(82), 52(52)-72, 63(50)-20, 16-85(52), 6-76, 66-25, 63-17

 1/2 финала

 Ронни О'Салливан 6 : 5 Марк Уильямс: 0-107, 22-85, 93(86)-43, 99(99)-0, 63-10, 0-132, 73(60)-27, 1-82(78), 14-96(96), 75(67)-15, 67-37
 Стивен Магуайр 3 : 6 Марк Селби: 4-78, 75-8, 25-69, 140-0, 8-120(84), 99(99)-0, 0-91(91), 7-77(51), 0-93(55)

Финал

Квалификация 

Квалификация к турниру Мастерс 2010 проходила с 26 по 29 октября 2009 в Понтине, Престатин.  Рори Маклауд получил уайлд-кард на Мастерс-2010, заработав свой первый титул победителя турнира. В финальном матче Маклауд переиграл Эндрю Хиггинсона со счётом 6:1. Он — первый темнокожий игрок, который появился на Уэмбли.

Сенчури-брейки

Квалификация 

 137 Барри Пинчес
 125 Джадд Трамп
 120 Бьёрн Ханевеер
 118 Мэттью Селт
 116 Джимми Уайт
 111, 109 Энтони Хэмилтон
 107, 100 Джейми Бёрнетт
 106 Дэвид Грэй
 105 Рори Маклауд
 100 Роберт Милкинс

Основной турнир 

 140, 101 Нил Робертсон
 140, 121 Стивен Магуайр
 136, 112, 109 Марк Селби
 132, 107, 102 Марк Уильямс
 122, 114, 106, 106, 101 Ронни О'Салливан
 114, 104 Стивен Хендри
 114 Марк Аллен
 106, 100 Шон Мёрфи

Примечания 

Мастерс (снукер)
2010 год в снукере